Ратно — название населённых пунктов.

Россия 
 Ратно — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Ратно — деревня в Холмском районе Новгородской области.

Украина 
 Ратно — посёлок городского типа в Волынской области, административный центр Ратновского района.